Un lento désigne un tempo musical.
 Lento est une commune de Haute-Corse.
 Lento est un album de la chanteuse de jazz Youn Sun Nah sorti en 2013.

Voir aussi